Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale A 1951-1952 a vu la consécration du Grasshopper-Club Zurich.

Format 
Le championnat se compose de 14 équipes. Les deux derniers sont relégués en Ligue nationale B.

Classement final

Relégations 
 FC Bienne et Young Fellows Zurich sont relégués en Ligue nationale B
 FC Fribourg et FC Granges sont promus en Ligue nationale A

Résultats complets 
RSSSF

1951-1952
Championnat Suisse Football 1951-1952 D1
Championnat Suisse Football 1951-1952 D1
Suisse
Suisse